Мескалтитан има више значења:

 Мескалтитан (Тетела де Окампо), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Мескалтитан (Косала), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику